Convenció de Viena sobre relacions diplomàtiques, tractat internacional obert a la signatura el 1961
 Convenció de Viena sobre relacions consulars, tractat internacional obert a la signatura el 1963
 Convenció de Viena sobre Circulació per Carretera, tractat internacional obert a la signatura el 1968
 Convenció de Viena sobre el Dret dels Tractats, tractat internacional obert a la signatura el 1969
 Convenció de Viena sobre successió d'Estats en matèria de Tractats, tractat internacional obert a la signatura el 1978